Plaatsen
 Plum (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten
 Plum Branch, plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Plum City, plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Plum Grove, plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Plum Springs, plaats in Amerikaanse staat Kentucky

 Personen
 Rick Plum (1973), Nederlands voetballer

 Overig
 Eve's Plum, Amerikaanse rockband
 The Plum Album, muziekalbum